Тополовец:
 село в Видинской области Болгарии
 Тополовец — в общине Ружинци;
 Тополовец — в общине Кула.
 Тополовец — река на северо-западе Болгарии, приток реки Рабровска.